Tigridia može označaviti:
 Tigridia (Plantae) Juss.,  tigrov cvijet, biljni rod iz porodice Iridaceae
 Tigridia (Animalia) Hübner, 1819, rod leptira iz porodice Nymphalidae